Dirk Müller (ur. 1973) – niemiecki kolarz
 Dirk Müller (ur. 1975) – niemiecki kierowca wyścigowy